На Зимних Олимпийских играх 1936 года Финляндию представляло 19 спортсменов (все — мужчины), выступивших в 5 видах спорта. Они завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 3 бронзовых медали, что вывело финскую сборную на 4-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1936 года
Спорт в Финляндии в 1936 году